Namtar, Namtaru ali Namtara (slovensko usoda) je bil manj pomembno htonično božanstvo ali demon v mezopotamski mitologiji, bog smrti im minister ali glasnik bogov Anuja, Ereškigal in Nergala. 

Bil je sin Enlila in Ereškigal. Rojen je bi preden je njegov oče posilil boginjo Ninlil. Odgovoren je bil za bolezni in nadloge. Namtar naj bi zapovedoval šestdesetim boleznim v obliki demonov, ki so lahko prodrli v različne dele človeškega telesa, zato so mu darovali za preprečevanje teh bolezni. Zdi se, da so po osvojitvi Sumerije Namtarja privzeli tudi Babilonci in Asirci. Za nekatere je veljal za duha usode in bil zato zelo pomemben. Ker je lahko odločal o usodah ljudi, bi lahko imel moč tudi nad nekaterimi bogovi. V drugih besedilih je obravnavan kot poosebljenje smrti.

V zgodbi Ištarin spust v podzemni svet, v kateri ima Nergal vlogo Ereškigalinega glasnika, Ištar po  prihodu v podzemlje prekolne s šestdesetimi boleznimi, pri čeper posebej omeni glavo, stopalo, boke, oči in srce. 

Namtar je veljal za ljubljenega sina Bela/Enlila in je bil poročen z boginjo podzemlja Hušbišag.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Mezopotamska mitologija
Bogovi smrti